Промір — комплекс гідрографічних робіт з вимірювання глибин морського дна, зйомка рельєфу дна.
 Промір — сукупність даних, що визначають розміри кого-, чого-небудь.
 Промір (діал.) — діаметр кола.
 Промір (застар.) — мор, пошесть.